Gimmersta kan avse:

 Gimmersta, Tyresö kommun – en tätort i Tyresö kommun
 Gimmersta herrgård – en herrgård i Katrineholms kommun